Le championnat d'Algérie de football 1983-1984 est la  du championnat d'Algérie de football. Cette édition est organisée en une seule poule de .

Le GCR Mascara remporte son premier titre de champion d'Algérie.

Résumé de la saison

Classement final ;  
Le classement est établi sur le barème de points suivant : une victoire vaut , un match nul  et une défaite 1 point.

Calendrier

Résultats 

GCRM-MPA match joué le lundi .

WKFC-CMB match joué le lundi .

 MPA-EPS joué au stade du  (Alger).
 ASCO-GCRM joué au stade du  (Oran) – .
 JSBM-WKFC joué au stade Salah Takdjerad (Bordj Menaïl).
 WOB-CSO joué au stade Mohamed Reggaz (Boufarik) – .

 WOB-RSK joué au stade Reguig Mohamed (Boufarik) , recettes .

 ASCO-MPO joué au stade du  (Oran), .
 RSK-CMB, joué au stade du  (Alger), .

 NB : Le GCRMascara est champion de la phase aller avec : 34pts pour 15 matches joués , 8victoires , 3 nuls et 4 défaites buts pour 25 , et buts contre 17 .

(*) RSK-JET match retard joué le lundi  à 19h30 au stade du  à Alger ().

MPA-USMH match retard joué le lundi  au stade du 

ESMG-JET match retard joué au Stade municipal Abda Ali de Guelma.

 USMH-EPS joué au stade  Mohamadia (Alger).
 GCRM-RSK joué au stade Meflah Aoued (Mascara) ()
 MAHD-MPO joué au stade du  (Alger) (deux mille spectateurs)
 ESMG-CMB joué au stade communal Abda Ali (Guelma).
 JSBM-JET joué au stade stade Saleh Takdjerad (Bordj Menaïl) (Dix mille spectateurs).
 WKFC-WOB joué au stade Municipal Amar Bendjamaa (Collo).
 ESMBA-CSO joué au stade du  (Sidi Bel-Abbés) (Deux mille spectateurs)
 ASCO-MPA match retard joué le  au stade  (Oran).

Meilleurs buteurs

* nb : source  : el-watan el-riyadhi (revue sportive libanaise du mois octobre 1984 page  28 .( interwieu avec bouiche à l'occasion du concours du meilleurs buteurs des championnats nationaux arabes 1983-1984 . - bouiche 6é butur arabe avec 14 buts en 24 matches (0,583 ) page 23 . ( archives m'hammed ) .

Tableau d'honneur

Portrait du club champion 
 Président : Berrahal Benaoumeur
 Entraîneur : Mahi Khennane et Saïd Amara 
 Capitaine d'équipe : 
 Buteurs : El Hadi Khellili
 Effectif : 24 joueurs
 Gardiens de but : Benbella Benmiloud , Bouchou Amar , Belhamri Allal
 Défenseurs : Maamar Habib , Benattia Noureddine , Daoud Madjid , Bott Abdelaziz , Fergougui Foudil , Abid Mokhtar , Demmou Dahou
 Milieux de terrain : Lakhdar Belloumi , Abdelhamid Belaouni , Chaabane Larbi , Debbi Benamar , Mokhtar Baghdous , Benhamena Mohamed , Bordji Saada , Ferhaoui Sid Ahmed 
 Attaquants : El Hadi Khellili , Mokhtar Chibani , Hebali Bachir , Boualem Mouffok , Benarrara Kadour , Boutaleb Aziz

Notes et références

Liens externes

Voir aussi 
 Coupe d'Algérie de football 1983-1984
 Championnat d'Algérie de football D2 1983-1984

Championnat d'Algérie de football
Football en 1983
Football en 1984